Detta är en lista över sjöar i Orusts kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Orusts kommun.

Lista

Externa länkar

Orusts kommun
 Lista